

Прилеп () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Сунгурларе.
 Прилеп () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.

Прилеп () — місто в Північній Македонії.